Dullenkopf ist der Familienname folgender Personen: 

 Otto Dullenkopf (1920–2007), Oberbürgermeister von Karlsruhe
 Rolf Dullenkopf, Segel-Weltmeister 1977